TrafficCompressor — программа для сжатия интернет-трафика. Для работы программы требуется регистрация на её официальном сайте. По состоянию на март 2014 года сервис TrafficCompressor прекращает свою работу (сообщение на официальном сайте).

По состоянию на 16 декабря 2015 проект полностью закрыт, официальный сайт недоступен.

Лицензия 
Программа может работать как в бесплатном демо-режиме (с несколькими ограничениями), так и в режиме платной подписки (без ограничений).

Ограничения бесплатного демо-режима 
 Подключение к серверу с задержкой. Задержка зависит от количества пользователей, подключенных к серверам в данный момент.
 Соединение с сервером разрывается после загрузки нескольких мегабайт трафика (5-10 Мб) через TrafficCompressor. После разрыва соединения программа повторно становится в очередь на подключение к серверу.
 Экономия входящего трафика ниже на 20-25 %, чем при использовании платной подписки.
 Функция сжатия изображений на веб-страницах не доступна.

Поддерживаемые виды трафика 
TrafficCompressor может сжимать трафик следующих видов:
 Веб-страницы, изображения (с потерей качества) (протокол HTTP)
 Электронная почта (протоколы POP3, IMAP)
 Usenet (протокол NNTP)
 Службы мгновенного обмена сообщениями:
 IRC (порты 6667—6670)
 ICQ (порт 5190)
 Yahoo! Messenger
 Mail.ru Agent
 Jabber (порт 5222)
 Gadu-Gadu
 Windows Live Messenger, MSN Messenger
 Онлайн-игры:
 World of Warcraft
 Lineage II
 Warcraft, Diablo I и Diablo II
 Arena Online
 MU Online
 Ragnarok Online
 Ultima Online
 Silkroad Online
 KalOnline
 Gambler
 RF Online
 Tibia

См. также 
 Прокси-сервер
 CProxy
 Opera Turbo

Ссылки 
 
 
 
 

Прокси-серверы
Сетевое программное обеспечение